Pnevmociti so specializirane alveolne epitelijske celice, ki ležijo na lastni bazalni membrani, ki se v velikem delu prilega bazalni membrani endotelijskih celic kapilar. Obstajata dva tipa pnevmocitov, in sicer:
 pnevmocit tipa I,
 pnevmocit tipa II.